Wasil Tałasz – białoruski partyzant
 Tałasz – białoruski serial telewizyjny